Таланкин — русская фамилия. Известные носители:
 Таланкин, Дмитрий Игоревич (род. 1960) — российский режиссёр, сценарист.
 Таланкин, Игорь Васильевич (1927—2010) — советский и российский режиссёр, сценарист.